Espanola bezeichnet folgende Orte:

 Espanola (Florida), Vereinigte Staaten
 Española (New Mexico), Vereinigte Staaten
 Espanola (Washington), Vereinigte Staaten
 Espanola (Ontario), Kanada
 Española, eine Insel der Galápagosinseln
 Hispaniola, eine Insel der Großen Antillen